Prosadenoporus är ett släkte av slemmaskar. Prosadenoporus ingår i familjen Prosorhochmidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Slemmaskar
Prosadenoporus